Варвара Константиновна Константинова  (настоящая фамилия — Земмель; 1921, Баку — 2010) — азербайджанская советская поэтесса.

Биография 
Дед выходец из Голландии. Отец, Константин Оскарович Земмель, капитан дальнего плавания, долгие годы служил на Каспии.

1941 год — Варвара Земмель поступила на юридический факультет Азербайджанского государственного университета, но в начале Великой Отечественной войны семья была сослана в Казахстан (причина ссылки – немецкая фамилия).  Жила в поселке Самаркандский (ныне город Темиртау).

Этот период жизни поэтессы конкретно и точно выражен в её стихах.

Бесправьем загнаны, как в угол,
А все ж не сломлены в беде,
На шахтах мы грузили уголь
В заснеженной Караганде.

После войны вернулась в Баку. Окончила университет. Работала учительницей в бакинских школах (преподаватель русского языка и литературы). Была членом литобъединения при Союзе писателей Азербайджана.

Её произведения появлялись не только в республиканской прессе, но и на страницах центральной печати.

Оглядываясь на прожитые годы, поэтесса пишет:

Восемьдесят лет! Как это мало:
Многое я вижу как во сне.
Не начать свою судьбу сначала
И ошибок не исправить мне.

Международный литературный фонд отметил заслуги поэтессы премией.

Библиография

Книги 
  Листья. Стихи / Баку. Детюниздат, 1960. — 30 с. — 5000 экз.
 Встречи в пути. [Стихи] /  Баку, Азернешр, 1963. — 55 с. — 3000 экз.
 Верю тебе. Стихи / Баку, Азернешр, 1971. — 80 с. — 2100 экз.
 Пять камушков. [Стихи] / Баку, «Гянджлик», 1975. — 128 с. — 4000 экз.
 Лирическая тетрадь: стихи и поэмы / Варвара Константинова. — Баку: Язычы, 1981. — 135 с. — 3600 экз.
 Стежки на парусе: стихотворения и поэма / Варвара Константинова. – Баку: Язычы, 1989. — 57 с. — 1200 экз. —  ISBN 5-560-00441-3

Песни 
 Никольская Ольга. Песни [Ноты]: для голоса с фортепьяно / О. Никольская; Слова: П. Панченко; Ю. Фидлер; В. Константинова. Баку: Азернешр, 1964. — 21 с.
 Дустар, Кава Эхсалунаевич, Константинова Варвара; Песни Для Голоса, хора с ф.-п. / Предисловие Т. Кулиева. — Баку, Ишыг, 1978. — 36 с.

Сноски

Ссылки 
 Дорога длиною в жизнь.
 Елизавета Касумова. Она жила стихами. 

Персоналии по алфавиту
Поэты по алфавиту
Азербайджанские поэты
Русоязычные поэты
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в 1921 году
Родившиеся в Баку